Эр-Рияд или Рияд ( — «сады́») может означать:
 Эр-Рияд — столица Саудовской Аравии.
 Эр-Рияд — административный округ (минтака) в центре Саудовской Аравии.
 Эр-Рияд — мухафаза в административном округе Эр-Рияд.
 Эр-Рияд — саудовский футбольный клуб.
  — саудовский банк.
  — город в египетской мухафазе Кафр-эш-Шейх.
  — саудовская газета.
  — городская коммуна в столице Мавритании Нуакшоте.
  — традиционный двор с садом в Марокко.